Cocom bezeichnet:
 Cocom (Dynastie), ein postklassisches Mayageschlecht 
 Nachi Cocom (* um 1510; † 1560/1562), Mayafürst

CoCom bezeichnet:
 CoCom, den Koordinationsausschuss für mehrseitige Ausfuhrkontrollen 

COCOM bezeichnet
 Politisches_System_Belgiens#COCOM/GGC Commission communautaire commune, Verwaltungsorgan in Brüssel mit legislativen Befugnissen